

Anno 
 578 o 578 a.C.

Codici 
 578 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico Linden Observatory, nel Nuovo Galles del Sud, in Australia

Matematica 
 578 – numero